Gilles Bernier  est le nom de deux hommes politiques canadiens ayant servi à la Chambre des communes du Parlement du Canada :
 Gilles Bernier, homme politique fédéral du Québec.
 Gilles Bernier, ancien député à la Chambre des communes du Canada de 1997 à 2000, année où il est défait dans sa circonscription de Tobique-Mactaquac (Nouveau-Brunswick).

Personnalité politique canadienne